Saint-Saturnin je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Saint-Saturnin – obec v departementu Cantal
 Saint-Saturnin (Charente) – obec v departementu Charente
 Saint-Saturnin (Cher) – obec v departementu Cher
 Saint-Saturnin (Lozère) – obec v departementu Lozère
 Saint-Saturnin (Marne) – obec v departementu Marne
 Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme) – obec v departementu Puy-de-Dôme
 Saint-Saturnin (Sarthe) – obec v departementu Sarthe
 Saint-Saturnin-de-Lenne – obec v departementu Aveyron
 Saint-Saturnin-de-Lucian – obec v departementu Hérault
 Saint-Saturnin-du-Bois – obec v departementu Charente-Maritime
 Saint-Saturnin-du-Limet – obec v departementu Mayenne
 Saint-Saturnin-lès-Apt – obec v departementu Vaucluse
 Saint-Saturnin-lès-Avignon – obec v departementu Vaucluse
 Saint-Saturnin-sur-Loire – obec v departementu Maine-et-Loire
 Morvillers-Saint-Saturnin – obec v departementu Somme
 Ygos-Saint-Saturnin – obec v departementu Landes